Agno (Pangasinan), een gemeente in de Filipijnse provincie Pangasinan;
Agno (rivier), een rivier in de Filipijnse provincie Pangasinan;
Agno (Zwitserland), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Ticino.